IITM ist die Abkürzung für:

 Indian Institute of Technology Madras, eine Technische Universität in Chennai, Indien
 Internationales Institut für Traditionelle Musik, außeruniversitäres Forschungs- und Kulturinstitut in Berlin (1963–1996)

Abkürzung